Damernas sprintstafett vid världsmästerskapen i nordisk skidsport 2021 arrangerades den 28 februari 2021 i Oberstdorf i Tyskland. Det var den femte tävlingen i längdåkning som avgjordes under mästerskapet, den tredje för damer. Tävlingen var i fristil där varje lag bestod av två åkare som körde en sträcka à cirka 1,2 km tre gånger vardera, sammanlagt sex sträckor. 56 utövare från 28 nationer deltog.

Världsmästare blev Sverige, vars lag bestod av Maja Dahlqvist och Jonna Sundling. Det var Sveriges tredje världsmästerskapsguld i sprintstafett, som funnits på VM-programmet sedan 2005, efter att tidigare ha vunnit 2011 och 2019. Nationen tangerade därmed Norges antal VM-guld i disciplinen. Schweiz, vars lag bestod av Laurien van der Graaff och Nadine Fähndrich, tog silver, vilket var nationens blott andra VM-medalj i längdåkning bland damer i historien; den första tog Evi Kratzer när hon tog brons i damernas 5 km vid VM 1987 som också arrangerades i Oberstdorf. Slovenien, vars lag bestod av Eva Urevc och Anamarija Lampič, tog brons, vilket var nationens andra raka VM-medalj i sprintstafett.

Regerande världsmästare från 2019 var Sverige, då bestående av Stina Nilsson och Dahlqvist. Slovenien, med Katja Višnar och Lampič, var regerande silvermedaljörer medan Norge, med Ingvild Flugstad Østberg och Maiken Caspersen Falla, var regerande bronsmedaljörer. Alla tre nationer deltog i tävlingen men med nya lagformationer då varken Nilsson, Višnar eller Østberg närvarade vid mästerskapet. Det norska laget, där Østberg hade ersatts av Tiril Udnes Weng, lyckades inte ta en ny medalj, utan slutade på sjätte plats i finalen.

Resultat

Final 
Finalen startade kl. 13:00 lokal tid (UTC+1).

Semifinaler 
De fyra bäst placerade lagen i varje heat gick direkt vidare till final. Utöver dessa gick två lag vidare på tid som "lucky losers".

Semifinal 1

Semifinal 2

Referenser 

Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2021